Натуральне число 111
 111 рік до нашої ери
 111 рік нашої ери